Милан Васић може да се односи на:

 Милан Васић (потпуковник) (1839-1885)
 Милан Васић (лекар) (1856-1916)
 Милан Васић (мајор) (1879-1913)
 Милан Васић (академик) (1928-2003), историчар и академик.
 Милан Васић (глумац) (1979)
 Милан Васић (одбојкаш), репрезентативац Србије и Црне Горе на ОИ 2004.
 Милан Васић (сценограф)